Oldbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Oldbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Oldbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Oldbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Oldbury Naite – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Oldbury-on-Severn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Oldbury on the Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire